Park Hoon-jeong (hangeul : 박훈정) est un réalisateur et scénariste sud-coréen.

Biographie

Filmographie

En tant que réalisateur 
 2011 :  ()
 2013 :  ()
 2015 :  ()
 2017 :  ()
 2018 :  () 
 2020 :  ()
 2022 :  ()

En tant que scénariste 
 2010 : J'ai rencontré le Diable () de Kim Jee-woon
 2010 :  () de Ryu Seung-wan
 2011 :  () de lui-même
 2013 :  () de lui-même
 2015 :  () de lui-même
 2017 :  () de lui-même
 2018 :  ()
 2022 :  ()

Distinctions

Récompenses 
 Festival international du film de Catalogne 2013 : « Focus Asia Award » pour

Nominations 
 Asian Film Awards 2011 : Meilleur scénariste pour 
 Baeksang Arts Awards 2013 : Meilleur scénario pour 
 Blue Dragon Film Awards 2013 : Meilleur réalisateur pour 
 Grand Bell Awards 2013 : Meilleur réalisateur pour

Liens externes 
 
  Park Hoon-jeong sur HanCinema
  Park Hoon-jeong sur Korean Movie Database
 

Réalisateur sud-coréen
Scénariste sud-coréen de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)